Lochiel est un toponyme pouvant faire référence à :

 Lochiel, une ville d'Afrique du Sud
 Lochiel, une ville d'Australie-Méridionale
 Lochiel, une ville de Nouvelle-Galles du Sud
 Lochiel, dans la région de Lochaber (Highlands)